John Coltrane (1926-1967), een Amerikaans jazzsaxofonist
Alice Coltrane (1937-2007), een Amerikaans pianiste, organiste en harpiste
Chi Coltrane (1948), een Amerikaans zangeres
Robbie Coltrane (1950-2022), een Schots acteur